Josue Guzmán (Santo Domingo, 16 de junio de 1991), conocido artísticamente como BS el Ideólogo, es un productor de música urbana. Formó parte del equipo que produjo «El Manifiesto» de Henry G, canción que ostentaba el récord como la canción más larga lanzada oficialmente, además de estar nominado a varios premios en República Dominicana.

Ha trabajado con artistas y productores con sus singles y álbumes, incluyendo TwoVm Para Cristo, Luigui López, Henry G, Challenge Salcedo, El Jeffrey, Makleen, entre otros.

Carrera musical 
Josué Guzmán inició en el género musical urbano cooperando con muchos artistas de su país con tan solo 17 años, inspirándose en productores de reguetón como Luny Tunes y Nely El Arma Secreta. Como parte del dúo TwoVm Para Cristo, en 2016 lanzó un álbum titulado Tour, con el sencillo Solo llora.

Posteriormente, fue nominado a los Premios Iris 2018, y en la quinta edición de los Premios La Silla con la canción La vida en el barrio, banda sonora de la película Voces de la Calle, con la que ganaron como "Mejor canción".

En el mismo año, ingresó al Guinness World Records Book por su participación como ingeniero de grabación en la canción El Manifiesto que tiene una duración de 3 horas y 26 minutos y 22 segundos, del artista Henry G,   certificada el 30 de noviembre de 2017. Partcipó junto a otros productores como Raniero Palm y Mervin Rijo.

Actualmente, es uno de los dueños del medio cristiano Tómalo Tv Show, quienes fueron nominados en los Premios El Galardón 2021 como "Programa Radial/Online", y "Grupo o Dúo Urbano" como parte de TwoVm Para Cristo.

En 2022, recibió la nominación nuevamente en Premios El Galardón como Productor Urbano del año.

Discografía

Como TwoVm Para Cristo 
 2009: Todo tiene su tiempo
2016: Tour
2021: Electronic

Referencias

Enlaces externos 
Página Web
BS El Ideologo en Instagram
BS El Ideologo en YouTube
BS El Ideologo en Discogs
BS El Ideologo en Twitter
BS El Ideologo en Facebook

Productores discográficos de República Dominicana
Músicos de reguetón
Productores de reguetón
Cantantes de música urbana
Cantantes en español
Cantantes de música cristiana de República Dominicana
Raperos de la República Dominicana
Raperos cristianos
Nacidos en Santo Domingo
Hombres
Nacidos en 1991